Pečovnik steht für:
 Pečovnik (Štore), Ortschaft bei Štore, Slowenien

Personen:
 Nejc Pečovnik (* 1992), slowenischer Fußballspieler